Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 19 по 20 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 31 спортсмен из 26 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 42   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004